Ву́лиця Космона́втів — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Горішні Плавні Полтавської області.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Космонавтів — вулиця в місті Миколаїв.

Колишні назви 

 Вулиця Космонавтів — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Ізмаїл.
 Вулиця Космонавтів — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Ніжин.
 Вулиця Космонавтів — колишня назва вулиці Павла Поповича у місті Черкаси.

Вулиці